Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Kozyriew – rosyjski historyk filozofii
 Andriej Kozyriew – rosyjski polityk
 Grzegorz (Kozyriew) – prawosławny biskup
 Siemion Kozyriew – radziecki dyplomata i polityk